Niemcy:
 Bücken – miasto (niem. Flecken) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Nienburg (Weser)
 Bücken – dzielnica gminy Hohenlockstedt w powiecie Steinburg, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn

Osoby:
 Ernst Bücken – niemiecki muzykolog
 Hajo Bücken – niemiecki pisarz